Жи́зненная — топоним в России.

 Жизненная ‎ — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево (линия не электрифицирована) в Тамалинском районе Пензенской области.
 Жизненная — посёлок при станции в Тамалинском районе Пензенской области

См. также 
 Жизненное
 Жизненный